Miejscowości w USA:
 Murdock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift
 Murdock – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cass
Gminy w USA:
 Murdock (ang. Murdock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Douglas
 Murdock (ang. Murdock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
Osoby o nazwisku Murdock:
 George Peter Murdock (1897–1985) – amerykański antropolog
 Kapitan H.M. Murdock – bohater serialu Drużyna A
 Ian Murdock (1973–2015) – założyciel projektu Debian
 Matt Murdock – Daredevil, postać komiksowa
 Rupert Murdoch (ur. 1931) – australijski wydawca, właściciel News Corporation
 William Murdock lub William Murdoch (1754–1839) – szkocki inżynier-wynalazca